Аттила Абоньи (; ) — австралийский футболист, полузащитник, футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Абоньи родился в Венгрии. Он занялся футболом после переселения в Австралию в 10 лет в 1957 году. Аттила дебютировал в «Мельбурн Венгрии» в 1962 году в 15 лет в викторианской государственной лиге. В 1967 году Аттила стал ключевым игроком. Он помог клубу завоевать свой первый титул в лиге. Он стал лучшим бомбардиром в этом сезоне с 31 голом в 29 играх. В том же году он стал главным игроком матча, помог своей команде, сделав хет-трик против «АПИА Тайгерс». Этот сезон оказался последним для Аттила Абоньи в «Мельбурн Венгрии». Он переехал в Сидней и присоединился к клубу «Сент-Джордж». Он играл в этом клубе между 1969 и 1976 годами. За эти годы он завоевал три титула государственной лиги Южного Уэльса. Потом он играл в «Сидней Юнайтед» между 1977 и 1979 годами.

В 1975 году Аттила играл в «Манчестер Юнайтед» в качестве гостя, выйдя на замену вместо Дэвида Маккрири против «Квинсленда». Он забил один гол, а «Манчестер Юнайтед» победил 3:0.

В сборной 
Аттила Абоньи дебютировал в Австралии в ноябре 1967 года, когда национальная команда отправилась во Вьетнам на товарищеский турнир. Он сделал хет-трик в дебюте против Новой Зеландии, а потом он сделал ещё один хет-трик во втором матче против Сингапура. Он хорошо был известен в сборной Австралии в 1974 году в Западной Германии, а также представлял Новый Южный Уэльс и Викторию. Он забил 25 голов за Австралию в 61 матчах между 1967 и 1977 годами, что делает его пятым бомбардиром в истории сборной Австралии.

Тренерская 
После завершения карьеры в 1979 году Аттила Абоньи перешёл на тренерскую работу после того, как занял место тренера-игрока в «Сидней Юнайтед» в сезонах 1978 и 1979 годов. «Сидней Юнайтед» выиграл второстепенное премьерство за эти два года. Аттила переехал в «Мелита Иглз» только в качестве тренера, где они выиграли незначительное премьерство и проиграли в гранд-финале. Затем ему предложили работу в «Ривервуд». В его первом сезоне они финишировали седьмым, а затем заняли второе место в 1982 году, уступая по разнице голов «Сидней Юнайтед». Он переехал в Канберру в 1983 году и тренировал «Канберра Сити» в национальной футбольной лиге. В сезоне 1984 года «Сидней Юнайтед» предложил Аттиле должность главного тренера, которую он принял (так как его семья осталась в Сиднее). Он был уволен в середине сезона из-за плохих результатов на фоне высоких ожиданий со стороны правления. В 1987 и 1988 годах помогал Фрэнку Ароку в «Сент-Джордже», который был в национальной футбольной лиге.

Личная жизнь 
Аттила Абоньи сейчас живёт в Кофс-Харбор на северном побережье Нового Южного Уэльса.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на OzFootball.net

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Сидней Юнайтед»
Футбольные тренеры Австралии
Тренеры ФК «Сидней Юнайтед»
Беженцы из Венгрии (1956)